Митрофанов, Михаил Михайлович (1900, Бийск, Российская империя — 26 июня 1919, там же, Белое движение) — участник подпольной пробольшевистской группы Мерлина в Бийске в 1919 г.

Биография 
Родился в Бийске в семье служащего. Учился в гимназии, увлекался историей, литературой, обладал способностями к языкам. Ему пророчили блестящие будущее. С марта 1917 г. часто посещал митинги, собрания, пытаясь разобраться в платформах различных политических партий. Встал на сторону большевиков, убеждений своих не скрывал.

Участие в красном подполье 
В августе 1918 г. впервые арестован, но вскоре освобожден по ходатайству преподавателей гимназии и за недостаточностью улик. В январе 1919 г. снова в тюрьме, исключен из гимназии. После освобождения стал членом группы П.М.Мерлина, возглавил одну из «пятерок». Вовлек в подпольную работу сестру Агнию. Она печатала листовки на машинке, подпольщики распространяли их.

18 мая 1919 года группа была раскрыта внедрённым агентом и арестована. Митрофанов, а также П. М. Мерлин, М. К. и Н. М. Казанцев, В. С. Шадрин были приговорены военно-полевым судом к повешению. Уже на месте казни повешение заменено расстрелом (26 июня 1919).

Память 
27 декабря 1919 расстрелянные белыми участники группы Мерлина были с революционными почестями перезахоронены в братской могиле на городском кладбище. На могиле установлен памятник.

В честь Митрофанова названа одна из магистральных улиц Бийска, проходящая от железнодорожного вокзала до реки Бия.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Алтайского края: В 2-х томах. Том 2. — Барнаул: Пикет, 1997. — c. 228.

Большевики
Персоналии:Бийск
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые революционеры
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году